Miejscowości w USA:
 Encino – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Torrance
 Encino – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Brooks
 Encino – dzielnica Los Angeles

Miejscowości w Kolumbii:
 Encino – miasto w departamencie Santander